GPN steht für:
 Gulaschprogrammiernacht, Konferenz des Chaos Computer Clubs
 Garden Point Airport (IATA-Code), Flughafen auf Melville Island (Australien), Northern Territory
 Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie, wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaft

gpn steht für:
 Taiap (ISO-639-3-Code), isolierte Sprache in East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung